Biatlon se poprvé objevil na zimních olympijských hrách 1960 v Squaw Valley s jedinou disciplínou a to mužským závodem jednotlivců na 20 km. Na zimních olympijských hrách 1968 v Grenoble, byla poprvé zařazena štafeta na 4×7,5 km, sprint na 10 km je zařazen na zimních olympijských hrách 1980 v Lake Placid. 

Teprve v roce 1992 v Albertville se na olympijských hrách představily také ženy a to hned ve třech disciplínách; závod jednotlivkyň na 15 km, štafetě 3×7,5 km a sprintu na 7,5 km. Stíhací závody (12,5 km pro muže a 10 km pro ženy) byly zařazeny v roce 2002 v Salt Lake City. Na Zimní olympijské hry 2006 v Turíně 2006 byly zařazeny závody s hromadným startem (15 km muži a 12,5 km ženy). Jako poslední byly v roce 2014 v Soči přidány do programu her smíšené štafety.

Předchůdcem biatlonu, který debutoval na zimních olympijských hrách 1960, byl závod vojenských hlídek, zařazený hned na prvních olympijských hrách v roce 1924, posléze byl jako sport ukázkový v letech 1928, 1936, a 1948.

Přehled soutěží 
• – oficiální soutěž, (u) – ukázková soutěž.

Poznámky

Medailové pořadí zemí 

Aktualizace po Zimních olympijských hrách 2022.

Poznámky
 Do výsledků není započten závod vojenských hlídek ze Zimních olympijských her 1924, který je považován za samostatnou disciplínu.
 2 stříbrné medaile a žádné bronzové byly uděleny na Zimních olympijských hrách 2010 ve vytrvalostním závodě mužů.

Čeští a českoslovenští biatlonisté na olympijských hrách 

Poznámky:
 Jiřina Adamičková = Jiřina Pelcová
 Kateřina Losmanová = Kateřina Holubcová
 Irena Novotná = Irena Česneková

Česká stopa v biatlonu

Související články 
 Seznam olympijských medailistů v biatlonu
 Česká biatlonová reprezentace

Externí odkazy 
 

 
Sporty na zimních olympijských hrách